Abney (Derbyshire), plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Abney and Abney Grange, plaats in het Engelse gebied Derbyshire Dales
 Jay Abney, Amerikaans autocoureur